Marianne Brandt (1842-1921), contralto austriaco
 Marianne Brandt (1893-1983), artista tedesca